Ragas (insect), een geslacht van vliegen
Bastiaan Ragas, Nederlands musicalspeler
Tooske Ragas, Nederlands actrice en presentatrice
Roef Ragas, Nederlands acteur (overleden: 30 augustus 2007)
Het verkeerd gespelde meervoud van Raga